Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1968 года в среднем весе (до 87 килограммов) прошли в Мехико с 23 по 26 октября 1968 года в «Ice Rink of the Insurgents».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов.

 0 штрафных очков в случае чистой победы или дисквалификации противника, а также неявки;
 0,5 штрафных очка в случае победы ввиду явного технического превосходства (на восемь и более баллов);
 1 штрафное очко в случае победы по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 2 штрафных очка в случае результативной ничьей;
 2,5 штрафных очка в случае безрезультатной ничьей (пассивной ничьей);
 3 штрафных очка в случае поражения по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 3,5 штрафных очка в случае поражения ввиду явного технического превосходства соперника (на восемь и более баллов);
 4 штрафных очка в случае чистого поражения или дисквалификации а также неявки.

Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 9 минут в три трёхминутных периода, в партер ставили менее активного борца. Мог быть назначен овертайм.

В среднем весе боролись 19 участников. Какого-то определённого фаворита не было: многие борцы могли претендовать на медали. К ним относились Лотар Метц, серебряный призёр игр 1960 года и бронзовый призёр игр 1964 года, но в олимпийское межсезонье в активе имевший лишь бронзу чемпионата Европы, Бранислав Симич, действующий олимпийский чемпион, но в межсезонье вообще не имевший значимых побед, Валентин Оленик, чемпион мира 1966 года и вице-чемпион 1967 года, Иржи Корманик, действующий олимпийский вице-чемпион, Тевфик Кыш, ветеран борьбы, олимпийский чемпион 1960 года, двукратный чемпион мира и чемпион Европы. 

Победители определились в шестом круге. Однако из документов неясно распределение мест. В финальной встрече нужды не было, так как два оставшихся в турнире борца Метц и Симич уже свели свою встречу вничью, но у Метца было меньше штрафных баллов. Симич, как второй оставшийся в турнире, должен был остаться с серебряной медалью, но по непонятным причинам серебряную медаль получил выбывший из турнира Оленик, а Симич остался с бронзовой медалью.

Призовые места

Первый круг

Второй круг

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Ссылки 
 Wrestling at the 1964 Wrestling at the 1968 Ciudad de México Summer Games:Men's Middleweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1968